Die Liste der Science-Fiction-Jahre verlinkt zu den Jahresartikeln im Bereich Science-Fiction, in denen jeweils besondere Ereignisse, verliehene Literatur- und Filmpreise, Neuerscheinungen (Bücher, Zeitschriften, Heftserien, Filme, Fernsehserien) sowie Geburten und Todesfälle mit Bezug zur Science-Fiction aufgelistet werden. Geburten und Todesfälle listen ausschließlich Autoren auf, also sowohl Autoren, die Romane, Novellen, Kurzgeschichten etc. verfasst haben, als auch Drehbuchautoren, die für Science-Fiction-Filme das Drehbuch schrieben. Nicht erwähnt werden Schauspieler, Regisseure und der gesamte Filmstab bei SF-Projekten in Filmform.

Siehe auch 
 Liste der Fantasy-Jahre
 Portal:Science-Fiction
 Portal:Fantasy
 Portal:Phantastik

!